Xylit steht für:
 einen Zuckeraustauschstoff, auch Xylitol, siehe Xylit
 eine Braunkohlensorte, siehe Xylit (Kohle)
 die chemische Verbindung 2,4,6-Trinitro-m-xylol, siehe Trinitroxylol